Wilk morski – potoczne określenie doświadczonego marynarza

Tytuły dzieł 
 Wilk morski – powieść Jacka Londona
 Wilk morski – film z 1941 roku
 Wilk morski – miniserial z 1971 roku
 Wilk morski – film z 1993 roku
 Wilk morski – miniserial z 2009 roku

Zwierzęta 
 Wilk morski – gatunek ryby (inna nazwa: Zębacz pasiasty)

Zobacz też  
 Wilki Morskie – polska drużyna koszykówki ze Szczecina
 Seawolf – ujednoznacznienie